Philipsburg
Philipsburg (Montana)
Philipsburg (Pensilvânia)
Ou ainda:
North Philipsburg
South Philipsburg

Veja tambémm
Phillipsburg
Philippsburg

Desambiguações de topônimos